ORP Dzik peut faire référence à :
 ORP Dzik, un sous-marin britannique de  (ex-HMS P-52), en service dans la Marine polonaise entre 1942 et 1946 ;
 , un sous-marin polonais de , acheté à l'Union soviétique ;
 ST Dzik, un remorqueur de la Marine polonaise en service entre 1948 et 1961 ;
 ORP Dzik (254), un dragueur de mines de

Voir aussi 
 Dzik
 AMZ Dzik, un véhicule blindé d'infanterie multi-usages de 4,5 tonnes fabriqué en Pologne.

Dzik